Emerico de Lusignan (; ; antes de 1155-1 de abril de 1205), referido erróneamente como Amalarico o Amauri en estudios anteriores, fue el primer rey de Chipre, que rigió desde 1196 hasta su muerte. También gobernó como rey de Jerusalén debido a su matrimonio con Isabel I de Jerusalén en 1197 hasta su muerte. Era el quinto hijo de Hugo VIII de Lusignan, un noble de Poitou y de su esposa, Burgundia de Rancon.. Después de participar en una rebelión contra Enrique II de Inglaterra en 1168, se dirigió a Tierra Santa y se estableció en el Reino de Jerusalén.

Su matrimonio con Eschiva de Ibelín,  (cuyo padre era un noble influyente) fortaleció su posición en el reino. Su hermano menor, Guido, se casó con Sibila, hermana y heredera de Balduino IV de Jerusalén. Balduino nombró condestable del reino a Emerico alrededor de 1180. Fue uno de los comandantes del ejército cristiano en la batalla de los Cuernos de Hattin, que terminó con una derrota decisiva a manos del ejército de Saladino, el sultán de Egipto y Siria, el 4 de julio de 1187.

Emerico apoyó a su hermano, Guido, incluso después de que este había perdido su derecho a la corona jerosolimitana, debido a la muerte de Sibila y sus dos hijas. El nuevo rey de Jerusalén, Enrique de Champaña, lo arrestó por un corto período. Después de su liberación, se retiró a Jaffa, que era el feudo de su hermano mayor, Godofredo de Lusignan, que había abandonado Tierra Santa.

Después de que Guido muriera en mayo de 1194, sus vasallos en Chipre eligieron a Emerico como su señor. En 1196 aceptó la soberanía del monarca del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VI del Sacro Imperio Romano Germánico, y con su autorización fue coronado rey de Chipre en septiembre de 1197. Pronto se casó con la viuda de Enrique, Isabel I, y fue coronado como rey de Jerusalén en enero de 1198. Emerico firmó una tregua con Al-Adil I, el sultán de Egipto, que aseguró la posesión cristiana de la costa desde Acre hasta Antioquía. Su gobierno fue un período de paz y estabilidad en ambos reinos.

Ancestros

Enlaces externos

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 
 
 
 

Nobles de Francia del siglo XII
Reyes de Chipre del siglo XII
Reyes de Chipre del siglo XIII 
Reyes de Jerusalén del siglo XII
Reyes de Jerusalén del siglo XIII

Condestables de Jerusalén

Señores de Tiro

Condes de Jaffa y Ascalón
Participantes cristianos en la Cruzada de 1197
Nacidos en Nueva Aquitania
Fallecidos en Acre (Israel)